Osoby o tym nazwisku:
 Jan Tamulewicz – polski klimatolog
 Kajetan Tamulewicz – polski przyrodnik i nauczyciel